Le mot ratier fait référence à la chasse aux rats et autres petits mammifères nuisibles. On parle ainsi de  chien ratier (comme le ratier valencien).

Animaux 
 Ratier, animal qui chasse les rats, par exemple :
 chien ratier,
 serpent ratier, une appellation traduite de l'anglais rat snake pour désigner un ensemble d'espèces de serpents classées dans les genres Elaphe (sens large ancien, les espèces concernées sont aujourd'hui réparties dans plusieurs genres), Ptyas, Boiga, Spilotes, etc,
 Gros Ratier, un des noms de l'Autour des palombes,

Toponymes 
 L'île du Ratier.
 Ratier, ancienne commune française du Jura aujourd'hui rattachée à Montholier,

Entreprises 
 Ratier, un constructeur français de pièces aéronautiques et anciennement de motos,

Personnalités 
 Paulin Ratier (1875-1939), Créateur de l'entreprise Ratier-Figeac.
 Anne Ratier, auteur de J'ai offert la mort à mon fils.
 Antony Ratier (1851-1934), homme politique français, sénateur de l'Indre et par deux fois, ministre de la Justice.
 Bernadette Ratier, éditrice française de bandes dessinées.
 Émile Ratier (1894-1984), créateur français d'art brut.
 Emmanuel Ratier (1957-2015), journaliste français.
 François Ratier (né en 1804), homme politique français. 
 François Ratier (rugby à XV), joueur et entraîneur de rugby à XV français.
 Gilles Ratier (né en 1958), secrétaire général de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD).

Articles connexes 
 Nantes-en-Ratier ou Nantes-en-Rattier, une commune de l'Isère.
 Oris-en-Rattier, une commune de l'Isère.